«О, море, море!..» — мультипликационный фильм Ефима Гамбурга, снятый двумя советскими киностудиями «Союзмультфильм» (Москва) и «Киевнаучфильм» (Киев) с совмещением живых актёров и рисованной мультипликации.

Сюжет 
Мультфильм рассказывает об отдыхе юноши и девушки на курорте. Их постоянно пытаются разлучить всевозможные обстоятельства, в том числе и сказочные и фантасмагорические, но дело заканчивается свадьбой. Этот фантастический сюжет использован авторами для высмеивания пошлой массовой псевдокультуры, бытовавшей в Советском Союзе среди народа. Все «враги» юноши и девушки — это ожившие иллюзии, представляющие собой:
 популярную итальянскую песенку «Amore-more» (песня Amore no в исполнении Адриано Челентано);
 слащавые «курортные» фото на память;
 поддельный стиль «ля рюс»;
 мещанские, аляповато-базарные бытовые «украшательства» в виде фарфоровых слоников, свиней-копилок и кошек-копилок;
 затёртые, антиэстетические перепевы зарубежных и отечественных исполнителей;
 самодельные холщовые сумки с Пугачёвой и Боярским;
 культ материального достатка и вещизма, преклонение и маниакальная охота за заграничными фирменными товарами.

Любовь юноши и девушки едва не разменивается на псевдокультурные мелочи, едва не гибнет под завалом пошлятины. Причём разлука этим двоим вряд ли грозила — скорее они начали бы влачить хотя и материально обеспеченное совместное существование, но вульгарной, малодуховной четы. Но герои счастливо избегают этой опасности: в конце фильма пара прорывается сквозь иллюзии и ныряет в море, смывая с себя налипшие фирменные логотипы. Старый курортный фотоаппарат (символ кича) превращается в монстра и пытается преследовать этих двоих — но развалившись, «падает без сил» у кромки прибоя.

Создатели

Отзывы 
На фильме «О море, море!» совсем юные актёры (там были игровые сцены) восторженно принимали все его придумки и радостно выполняли их.

Интересные факты 

 В мультфильме присутствуют логотипы «Camel», «Marlboro», «Kent», «Seiko».
 В мультфильме в виде портретов и надписей на футболках и сумках присутствуют Михаил Боярский, Алла Пугачёва и группы «Boney M.», «ABBA».
 Во фрагменте, когда герои пролетают внутри копилки через мрачное подземелье, его стены оклеены коллажем из кадров и плакатов фильмов ужасов 1920—1940-х годов вперемешку с кадрами из различных нуарных и остросюжетных фильмов 1950—1970-х годов и совершенно посторонними для этих фильмов вырезками из журналов с девушками в бикини и культуристами. Неоднократно можно увидеть Лона Чейни в роли Эрика из фильма «Призрак оперы», чья голова дважды проносится между юношей и девушкой, и особо крупным планом — Монстр Франкенштейна в исполнении Бориса Карлоффа.
 Мультфильм частично состоит из художественных съёмок.
 В мультфильме звучат песни, спетые нарочито грубо и немузыкально: «Amore no» Адриано Челентано и «Поворот» группы «Машина времени». Кроме того, звучат следующие музыкальные темы:
 марш Мендельсона;
 тема из кинофильмов о Фантомасе;
 тема из мультфильма «Ну, погоди!»;
 танго;
 музыка из песен:
 «Мишка» (авторы В. Нечаев, Г. Титов);
 «Танец на барабане» (авторы Р. Паулс, А. Вознесенский);
 «Птица счастья» (авторы А. Пахмутова, Н. Добронравов);
 «Лето звёздное» (авторы А. Пугачёва, И. Резник);
 «Песня мушкетёров» («Пора-пора-порадуемся»; автор М. Дунаевский);
 «Money, Money, Money» (авторы Б. Андерссон, Б. Ульвеус (группа «ABBA»));
 «Лебединая верность» (авторы Е. Мартынов, А. Дементьев);
 «Свадьба» («Ах, эта свадьба пела и плясала»; авторы А. Бабаджанян, Р. Рождественский);
 «Ландыши» (авторы О. Фельцман, О. Фадеева);
 «Увезу тебя я в тундру» (авторы М. Фрадкин, М. Пляцковский);
 «Bahama Mama» (автор Ф. Джей (группа «Boney M.»)).

В промежутках между ними звучат фрагменты инструментальной пьесы Павла Овсянникова, специально написанной для фильма.

 В мультфильме присутствуют элементы эротики (того времени): большую часть фильма юноша в плавках, а девушка в раздельном купальнике; после «свадьбы» перед ними появляются картинки со спустившим штаны мальчиком и поднявшей юбку девочкой (продававшиеся в те времена указатели для мужского и женского туалетов), а также девушка в бикини.

Примечания

Ссылки 
 
 
 О, море, море! (мультфильм) — youtube 
 Илья Маршак — 10 легендарных мультфильмов Ефима Гамбурга  / Вечерняя Москва, 10 июня 2013

Короткометражные мультфильмы СССР 1983 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Мультфильмы Ефима Гамбурга
Сатирические мультфильмы
Мультфильмы по сценариям Александра Курляндского
Мультфильмы по сценариям Михаила Липскерова
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации